Музей истории строительства собора Нотр-Дам в Страсбурге (иногда музей собора Нотр-Дам; , ) — историко-художественный музей, расположенный в центре города Страсбург (Эльзас, Гранд-Эст); экспозиция посвящена как истории постройки Страсбургского собора (Нотр-Дам), так и истории развития искусства и ремесел в Рейнской области со времён Средневековья до 1681 года; четыре различные коллекции экспонатов были объединены в 1931 году; музейное здание является историческим памятником.

История и описание 
Музей, посвященный истории строительства собора Нотр-Дам в Страсбурге, ведёт свою историю от коллекции документов и чертежей фонда «Strasbourg Münsterbauhütte» (Fondation de l’Œuvre Notre-Dame), который впервые упоминается в 1281 году как фонд ответственный за возведение здания. Постепенно коллекция пополнялась: в частности в неё оказались оригиналы церковных скульптур, которые были удалены или повреждены во время Французской революции — и позже заменены копиями. Общество по сохранению исторических памятников Эльзаса, основанное в 1855 году, в свою очередь стремилось сохранить наиболее ценные компоненты и украшения собора: алтари, статуи, сосуды и гобелены — от разрушения в заброшенных церквях и монастырях региона.

Кроме того, в 1890 году была восстановлена городская коллекция картин, также ориентированная на региональных мастеров. Наконец, в городе существовала коллекция произведений прикладного искусства периода Средневековья, эпохи Возрождения и раннего барокко. Эти четыре коллекции, которые хранились в разных местах, были собраны под одной крышей в 1931 году; в 1956 году — после восстановления от разрушений Второй мировой войны, единый музей был заново открыт, расширив своё собрание. В частности, сегодня в экспозиции представлены многочисленные позднеготические алтари, созданные анонимным мастерам из школы Шонгауэр.

Примечания

Литература 
 Cécile Dupeux: Strasbourg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Éditions Scala, Paris, 1999, ISBN 2-86656-223-2.
 Musée de l’Œuvre Notre-Dame / Arts du Moyen Âge et de la Renaissance, Éditions des Musées de Strasbourg, Straßburg, 2013, ISBN 978-2-3512-5105-8.

Музеи Страсбурга